de rivier de Hunze
het vm. waterschap Oostermoerse Vaart

 
Rivier in Groningen
Rivier in Drenthe